Гредякино — остановочный пункт / пассажирская платформа (ранее — станция) на участке Вязьма — Духовская линии Москва — Минск Смоленского направления МЖД.

Расположена в восточной части Смоленской области, в посёлке при станции (официально — станция) Гредякино, в 5 км к юго-западу от Вязьмы.

К станции ведет местная дорога 66Н-0230. В 1 км от станции в северо-западном направлении проходит автодорога  Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов.

Количество путей — 2. Количество платформ — 2. Форма платформ — изогнутая. Имеется освещение.

Остановочные пункты Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Смоленской области